

Дженоа — місто, штат Колорадо
 Дженоа — місто, штат Іллінойс
 Дженоа — місто, штат Небраска
 Дженоа — місто, штат Нью-Йорк
 Дженоа — місто, штат Вісконсин
 Дженоа — селище, штат Вісконсин
 Дженоа — селище, штат Огайо
 Дженоа — селище, штат Вісконсин
 Дженоа — переписна місцевість, штат Невада